

Persone

Monsen
Arild Monsen (1962) – ex fondista norvegese
Georg Monsen (1922-2015) – allenatore di calcio e calciatore norvegese
Magdalon Monsen (1910-1953) – calciatore norvegese
Marcus Monsen (1995) – sciatore alpino norvegese
Marte Monsen (2000) – sciatrice alpina norvegese

Monsén
Felix Monsén (1994) – sciatore alpino svedese
Zack Monsén (1997) – sciatore alpino svedese